Мартынов, Игорь Юрьевич : Мартынов, Игорь Юрьевич (род. 1964) — советский и российский хоккеист.
 Мартынов, Игорь Юрьевич (род. 1969) — государственный деятель Донецкой Народной Республики, глава городской администрации Донецка.